Naklo je lahko:
 Naklo (kraj na Gorenjskem)
 Občina Naklo
 Naklo, Divača
 Naklo, Črnomelj
Krajevna skupnost Občine Logatec